Blanka může být:

 Blanka – dívčí křestní jméno
 malá blána
 Tunelový komplex Blanka
 Blanka (opera) – opera Karla Šebora